Unter Bluttat versteht man 
in einem etwas altertümlichen Sprachgebrauch eine Straftat, bei der normalerweise Blut fließt, wie Mord, Totschlag, fahrlässige Tötung oder eventuell auch Körperverletzung
den Namen einer Punkband aus Mülheim/Ruhr, siehe Bluttat (Band)